Frej ist der Familienname folgender Personen:

 Esawi Frej (* 1963), israelischer Politiker
 Ladislav Frej (* 1941), tschechischer Politiker
 Frej (Schiff), ein schwedischer Eisbrecher, siehe Atle-Klasse